Le Buveur peut faire référence à :

Littérature 
 Le Buveur, roman de Hans Fallada rédigé en 1944 ;
 Le Buveur de Garonne, romain de Michèle Perrein publié en 1973.

Peinture 
 Le Buveur, tableau de Francisco de Goya réalisé en 1777 ;
 Le Buveur d'absinthe, tableau d'Édouard Manet réalisé en  1859.